Попис становништва општине Вргинмост по насељеним местима, 1991.

Општина Вргинмост

 површина: 447 -{km²}-
 бр. становника: 16.599
 бр. насељених места: 40

апсолутна етничка већина

релативна етничка већина

Извори 
 ЦД-РОМ: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Вргинмост
Општина Вргинмост